Бода́ки – населённые пункты:

Польша 
 Бодаки (гмина Сенкова) – село в Малопольском воеводстве;
 Бодаки (гмина Боцьки) – село в Подляском воеводстве.

Украина 
 Бодаки (Збаражский район) – село в Тернопольской области.